Angelica hendersoni är en flockblommig växtart som beskrevs av John Merle Coulter och Joseph Nelson Rose. Angelica hendersoni ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
hendersoni